Ottorino Mezzalama – alpinista italiano
 Rifugio Ottorino Mezzalama – rifugio alpino in val d'Ayas sulle Alpi Pennine
 Trofeo Mezzalama – gara di sci alpinismo sul massiccio del monte Rosa
 Mezzalama Skyrace – gara di skyrunning in val d'Ayas